Кушавера — топоним в России:
 Кушавера (деревня)
 Кушавера (посёлок при станции)
 Кушавера (река)